Miejscowości w USA:
 Sweden – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Sweden – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
Gminy w USA:
 Sweden (ang. Sweden Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Sweden (ang. Sweden Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Sweden (ang. Sweden Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Potter